Voetbal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1924 in Parijs. Het toernooi wordt wel beschouwd als het eerste officieuze wereldkampioenschap, want voor het eerst deden er niet alleen landen mee uit Europa, maar ook uit Noord- en Zuid-Amerika en Afrika.

Drieëntwintig landen hadden zich ingeschreven voor het Olympisch toernooi. Omdat Portugal (dat in de voorronde had geloot tegen Zweden) zich terugtrok namen er tweeëntwintig landen deel. Hierdoor waren er zes wedstrijden in de voorronde nodig.

De grote verrassing van het toernooi was Uruguay, dat een grote onbekende was. Alleen het Nederlands elftal maakte het, in de halve finale, de Zuid-Amerikanen behoorlijk lastig. Oranje ging zelfs lang aan de leiding, maar na een omstreden penalty wegens vermeend hands van Evert van Linge eindigde het duel in 1-2. De wedstrijd om het brons tegen Zweden werd in een replay verloren, zodat Nederland voor het eerst geen medaille won. Uruguay won de finale tegen Zwitserland overtuigend en zou het volgende decennium de voetbalwereld domineren.

Heren

Voorronde 

Portugal trok zich terug.

Eerste ronde

Kwartfinales

Halve finales

Bronzen finale

Finale

Eindrangschikking

Bronnen 
 RSSSF: Olympisch voetbaltoernooi heren 1924

Voetbal
1924
Voetbal in 1924